Перхушково:

 Перхушково — село в Одинцовском районе Московской области.
 Перхушково — деревня в Нюксенском районе Вологодской области.
 Перхушково — железнодорожная платформа в Московской области.